Dit is de wereldranglijst van oktober 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 oktober 2004.

Mannen 10